Джордж Уэ́сли Бе́ллоуз (; 12 августа 1882, Колумбус, Огайо — 8 января 1925, Нью-Йорк) — американский художник реалистического направления.

Жизнь и творчество 
Джордж Уэсли Беллоуз родился в 1882 году в городе Колумбус (Огайо). С 1901 по 1904 год посещал Университет штата Огайо и серьёзно занимался бейсболом. Однако карьере профессионального спортсмена он предпочёл изучение живописи в Нью-йоркской школе искусств под руководством Роберта Генри. В эти годы он сближается с художниками «Школы мусорных вёдер», основанной Генри, и его же группой «Восемь».

В 1906 году Беллоуз открывает собственную студию в Нью-Йорке. Первый успех к нему приходит в 1908 году, после выставки, организованной Р. Генри. В 1909 году становится членом Национальной академии дизайна.

С 1910 года Беллоуз преподавал в Лиге студентов-художников Нью-Йорка; с 1919 — в Чикагском университете искусств.

Сотрудничал в социалистическом журнале «Массы» (The Masses), но отошёл от него из-за своей активной поддержки вступления США в Первую мировую войну.

Умер в 1925 году от перитонита, вызванного воспалением аппендикса.

Творчество 
Джордж Уэсли Беллоуз — один из крупнейших представителей американского реализма. В своём творчестве он преимущественно изображал городские пейзажи и сцены городской жизни. Он также писал картины, изображающие спортсменов, в частности, боксёров.

Самое знаменитое полотно работы Беллоуза — «Демпси и Фирпо» (Музей американского искусства Уитни) — изображает боксёрский поединок. Цветовая гамма и эффектная композиция отражают силу и динамику движений атлетов.

Портреты, созданные Беллоузом около 1910 года, являют собой полную противоположность его насыщенным, динамично-реалистичным картинам, изображающим жизнь большого города — в первую очередь Нью-Йорка.

Беллоуз также известен как художник-иллюстратор и автор большого количества литографий.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Художники-реалисты
Художники США XX века
Художники-портретисты США
Художники-пейзажисты США
Художники-маринисты США
Графики США
Умершие от осложнений аппендэктомии
Похороненные на кладбище «Грин-Вуд»
Члены Национальной академии дизайна